Первая Профессиональная лига Алжира 2007/2008 () — 44-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2007/08 на сайте worldfootball.net 
 Сезон 2007/08 на сайте goalzz.com 

2007/2008
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 2007 году
Спорт в Алжире в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008